Martyr é um gênero de besouros da família Carabidae que contém as seguintes espécies:

 Martyr alter Semenov & Znojko, 1929
 Martyr praeteritorum Semenov & Znojko, 1929

Carabidae